Beans steht für: 

 Beans (Rapper), eigentlich Robert Edward Stewart, ein US-amerikanischer Rapper
 Beans (Band), italienische Band
 JavaBeans, Software-Komponenten für die Programmiersprache Java
 Enterprise JavaBeans, Software-Komponenten für die Programmiersprache Java

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beans (Florida), im Hillsborough County
 Beans (Tennessee), im Grainger County
 Beans (Texas), im Jasper County
 Beans Cove, im Bedford County, Pennsylvania
 Beans Creek, im Franklin County, Tennessee
 Beans Crossroads, im Bullock County, Alabama
 Beans Ferry, im Itawamba County, Mississippi
 Beans Landing, im Saint Mary’s County, Maryland

Sonstiges:
 Beans Fork, Fließgewässer im Bell County, Kentucky
 Beans Spring Creek, Fließgewässer im Sweetwater County, Wyoming
 Beans Lake, See im Waushara County, Wisconsin

Siehe auch:
 Baked Beans